Surrealistic Pillow () — второй студийный альбом американской рок-группы Jefferson Airplane, выпущенный в феврале 1967 года на лейбле RCA Victor и ставший первым для коллектива с вокалисткой Грейс Слик и ударником . Альбом достиг 3-й позиции в хит-параде Billboard 200 и получил статус золотого диска. Спустя годы Surrealistic Pillow был признан одним из главных альбомов контркультуры 1960-х.

История альбома 
Это первый альбом группы, записанный при непосредственном участии вокалистки Грейс Слик и ударника Спенсера Драйдена. Ударник Скип Спенс покинул группу в середине 1966-го года и был заменен джаз-ударником из Лос-Анджелеса Спенсером Драйденом, племянником Чарли Чаплина. Новая вокалистка Грейс Слик после ухода из группы The Great Society присоединилась к Jefferson Airplane осенью 1966-го. С приходом Слик и Драйдена сформировался «классический» состав группы, просуществовавший до ухода Драйдена в 1970-м году.

Jefferson Airplane отошли в сторону от фолк-рока, преобладавшего на их первом альбоме, добавив к своему оригинальному звучанию стремительно набиравшей моду психоделии. Данный альбом является переходной точкой между фолк-роком Jefferson Airplane Takes Off и сильным психоделическим звучанием After Bathing at Baxter’s. Тексты группы местами стали интереснее и оригинальнее, а музыка сложнее, поп-песен стало значительно меньше, хотя лидером группы по-прежнему оставался её основатель Марти Балин.

Синглы 
Для продвижения альбома было выпущено два сингла: первый, «Somebody to Love», занял пятое место в хит-параде Billboard, став самым успешным синглом за всю историю группы, и второй, «White Rabbit», расположился на восьмом месте, став второй из двух известнейших песен Jefferson Airplane.

Список композиций

Участники 
 Jefferson Airplane
 Марти Балин — вокал, гитара, дизайн альбома
 Грейс Слик — вокал, фортепиано, орган, блокфлейта
 Йорма Кауконен — лид-гитара, вокал
 Пол Кантнер — ритм-гитара, вокал
  — бас-гитара, фуз-бас, ритм-гитара
  — ударные, перкуссия

 Дополнительные участники
 Джерри Гарсия — гитара («Today», «Comin’ Back to Me», «Plastic Fantastic Lover», «In the Morning», «J. P. P. McStep B. Blues»)
 Рик Джаррард — продюсер
 Дэвид Хассингер — звукоинженер
 Герю Грин — фотография

Хит-парады 
 Альбом

 Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы 1967 года
Альбомы Jefferson Airplane
Альбомы психоделического рока
Альбомы фолк-рока
Альбомы RCA Victor